L'Invitation au voyage est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Invitation au voyage, célèbre poème français de Charles Baudelaire (1857) ;
 L'Invitation au voyage, film français de Germaine Dulac (1927) ;
 Invitation au voyage, film français de Peter Del Monte (1982) ;
 Invitation au voyage, émission de télévision diffusée sur Arte depuis 2017 ;
 L'Invitation au voyage, premier tome de la série de bande dessinée Le Vent dans les sables (2005).

Voir aussi 
 The Invitation To The Voyage, album d'Eugene McGuinness (2012)